Gneu Octavi Rufus, qüestor el 230 aC
 Gneu Octavi Rufus, qüestor el 107 aC